Sorbas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sorbas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Sorbas (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar